Whiplash (do inglês, literalmente chicotada, mas também é usado no contexto médico, ver :en:Whiplash injury pode significar:

 Whiplash, de 2014
 Whiplash, banda americana de trash metal
 Whiplash.net, sítio em língua portuguesa sobre rock e heavy metal
 "Whiplash", canção da banda Metallica
 "Whiplash", canção da banda Selena Gomez & the Scene
 Whiplash, álbum da banda James
 Whiplash Smile,  álbum de Billy Idol